Toyota Starlet (, ) — небольшой автомобиль, производившийся компанией Toyota с 1973 по 1999 годы. Starlet пришел на смену Publica, сохранив код «P» в нумерации кузовов. Первое поколение на некоторых рынках продавалось как Publica Starlet. В Японии автомобиль был доступен через дилерскую сеть Toyota Corolla Store.

Слово Starlet, выбранное в качестве названия модели, переводится как «звёздочка», намекая на скромные габариты автомобиля.

Первым был спортивный турбированный Starlet, выпускавшийся в трех поколениях: Turbo S (EP71, 1986—1989), GT turbo (EP82, 1990—1995) и Glanza V (EP91, 1996—1999). Вторым был Sera, выпускавшийся в начале 1990-х годов и официально продавшийся только в Японии, получивший двухдверный кузов купе с дверьми крыльями бабочки, шасси и агрегаты Starlet. Этих моделей было выпущено около 16 000 единиц.

С 1981 по 1984 годы экспортировался в Северную Америку, после чего он был заменен на Corolla FX в североамериканской линейке моделей Toyota. В 1999 году автомобилям на большинстве рынков на смену пришли Echo / Yaris, но Toyota не выпускала городского автомобиля для Европы до 2005 года, когда появился Aygo. Другой японской альтернативой был субкомпактвэн bB, который продается в США как Scion xB.

Первое поколение 

Изначально появившийся в апреле 1973 года как серия Publica Starlet 40, Starlet (P40/P50, 1973—1978) был доступен с двигателями объёмом 1000 см³ и 1200 см³. Автомобиль получил привод на задние колеса. В целом, автомобиль был похож на укороченную Corolla. Автомобиль изначально выпускался в кузовах двухдверный седан и трехдверный универсал. Четырёхдверный седан появился в октябре 1973 года. Предлагаемые комплектации включали Standard, Deluxe, Hi-Deluxe, ST и SR. Это поколение никогда не продавалось в Европе, несмотря на популярность (в частности, в Великобритании) аналогичных автомобилей, таких как Datsun Cherry, Fiat 127 и Renault 5.

Второе поколение

Третье поколение 
На третьем поколении (P70, 1985—1989) был применен более подходящий машинам компактного класса передний привод. Несмотря на это, спортивный имидж машины был сохранен при разработке модификации с турбонаддувом. Благодаря низким ценам на основные модели авто стало возможным выпускать оптимальное количество машин. Данная модель пользовалась большим спросом в странах Азии. С переходом на передний привод была разработана, основополагающая в дальнейшем, серия двигателей Е.  На третье поколение Toyota Starlet устанавливалась самая разнообразная линейка моторов. Также стоит отметить что именно в этом поколении впервые была опробована, а затем и закреплена установка дизельного двигателя. Из нововведений по ходовой части машина имела амортизаторами с системой регулировки жесткости TEMS. На данный автомобиль устанавливались двигателя:

- 1N (1500 cc ) - дизель. 54 л.с

- 1EL (1000 сс) 55 л.с. Бензиновый, карбюраторный. Устанавливался на автомобили для азиатского и европейского рынков . Индекс L указывает на поперечное расположение двигателя (свойственное переднему приводу.)

- 2EL (1300 cc) 65 л.с увеличенный до 1,3 литра аналог предыдущего двигателя. Также только для азиатского и европейского рынков.

- 2ELU -  (аналог 2EL) 72л.с. Оснащенный каталитическим нейтрализатором, как требуют экологические нормы Японии. Выпускался только для внутреннего рынка.

- 2E-ELU (1300 cc) 82 л.с Бензиновый, оснащался электронной многоточечной системой впрыска топлива.

- 2E-TELU (1300 cc) 110 л.с. Данная модель имела электронную систему многоточечного впрыска (EFI - Electronic Fuel Injection) а также оснащалась системой турбонаддува. В ранних версиях CT12, позже CT9. 

Стоит отметить что двигателя серии 1E и 2E были первыми двигателями, получившими по 3 клапана на цилиндр (2 впускных, 1 выпускной) и один распределительный вал. Это способствовало высокой экономичности и хорошей отдаче. Турбированная версия 2E-TELU устанавливалась на Toyota Starlet в комплектациях Turbo S и Turbo R, основным отличием которых являлись более спортивные кресла с боковой поддержкой, особенный дизайн салона, аэродинамические обвесы и спойлера. Максимальная мощность мотора составляла 110 л.с. При относительно малом весе автомобиля, производителям удалось создать легкий, экономичный автомобиль с хорошей динамикой.

Четвертое поколение 
В 4-м поколении (P80, 1989—1995) представлены спортивные и GT-модификации. Последняя модель GT оснащена 4 круглыми передними фарами и являет собой внушительное, несколько агрессивное зрелище. Комплектация GT была представлена с единственным двигателем 4E-FTE. Это 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель с турбонаддувом (турбонагнетатель CT-9). Starlet GT показала себя как надёжный, простой в эксплуатации и обслуживании, а также обладающий исключительными динамическими характеристиками в своём классе автомобиль. Достаточно просто мощность двигателя поднимается до 150 л. с. путём увеличения давления турбонаддува до 0,85 бар, установки прямоточного выхлопа и более мощного топливного насоса. После данных доработок требуется настройка топливной смеси путём установки широкополосного лямбда-зонда или AFC (air-flow converter).

Комплектации GT и Gi претерпели два рестайлинга: в 1993 и конце 1994 года. Основными изменениями в 1993 году стали обновленная приборная панель, задняя оптика автомобиля, планка между задними фарами (лишилась светящегося логотипа «GT»), в 1994 году изменилось оформление третьей двери (планка, визуально совмещающая задние фары, была заменена на раздельные модули для завершения формы фар), а также изменен бампер, передняя оптика (получила линзы и более современный внешний вид), а также решётка радиатора.
В других комплектациях передняя оптика не получила изменений за всё время производства 80-й серии.
На комплектации GT и Gi устанавливалась автоматическая трансмиссия, имеющая 4 передачи с электронным управлением режимом работы. Были доступны два режима: PWR (приоритет при выборе передачи трансмиссией отдавался более низкой передаче и работе на более высоких оборотах, включение пониженной передачи (kickdown) достигалось уже при небольшом нажатии на педаль акселератора) и MANU («зимний» режим, движение автомобиля всегда начиналось со второй передачи для уменьшения шанса пробуксовки ведущих колес).

В стандартном оснащении комплектаций GT и Gi присутствовали передняя и задняя распорки чашек стоек, призванные увеличить жёсткость кузова. Передняя — двухточечная, задняя — трёхточечная. Передние кресла, в отличие от «гражданских версий», имеют ярко выраженную боковую поддержку и спортивный дизайн.

Версия автомобиля с турбонаддувом получила хорошие позиции на рынке, и в следующем поколении кузовов (90-я серия), тоже присутствовала турбоверсия автомобиля, в этот раз получившая имя «Glanza».

Кузова 80-й серии: EP82, EP85, NP80 
Года выпуска: 1989—1995
Комплектации 80 Series:

Пятое поколение 
Пятое поколение (P90, 1996—1999) могло оснащаться двигателями 1,3; 1,33 (атмосферная и турбированная версии) и 1,45 литра.
Кузова 90-й серии: EP91, EP95, NP90 
Года выпуска: 1995—1999
Комплектации 90 Series:

Силовые агрегаты:

В 1999 году на смену Starlet пришёл хэтчбек Toyota Yaris.

Примечания

Ссылки